еПри Нью-Йорка 2019 года (официально 2019 New York City E-Prix) — заключительный этап сезона 2018/2019 чемпионата «Формулы E», состоящий из двух гонок, который прошел 13 — 14 июля 2019 года на городской трассе Бруклина в Бруклинском круизном терминале, Нью-Йорк, США. По итогам этого этапа Жан-Эрику Верню удалось сохранить лидерство в личном зачете, завоевать чемпионский титул и стать первым двукратным чемпионом серии «Формула E», а команде DS Techeetah впервые в своей истории удалось завоевать командный титул.

События перед еПри 
Перед финальным этапом сразу восемь пилотов сохраняли шансы на титул в личном зачете и четыре команды на командный титул. Жан-Эрик Вернь, пилот команды DS Techeetah, приехал на данный этап лидером чемпионата со 130 очками, его ближайшим соперником был Лукас ди Грасси, пилот команды Audi. Он проигрывал лидеру 32 очка. Шансы на титул также сохраняли Митч Эванс, пилот команды Jaguar, с отставанием 43 очка, Андре Лоттерер, напарник Верня, с отставанием в 44 очка, 48 очков отставания — Антониу Феликс да Кошта, пилот команды BMW, 49 очков — Робин Фряйнс из команды Virgin, 54 очка — Себастьян Буэми из команды e.DAMS и 55 очков — Даниэль Абт, напарник Лукаса ди Грасси.

Команда DS Techeetah приехала на этот этап лидером в командном зачете с 216 очками. Её соперниками за титул были команда Audi, проигрывая 43 очка, команда Virgin — 66 очков и команда e.DAMS — 77 очков соответственно.

Первая гонка 
Стартовав с поула, пилот команды e.DAMS Себастьен Буэми стал победителем первой гонки.

Перед гонкой 
После гонки в Берне пилот команды Venturi Эдоардо Мортара получил штраф в виде потери пяти позиций на старте в следующей гонке за столкновение с Александром Симсом.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +28…29 °C. Трасса +40…42 °C

Суперпоул

Примечания 
 Эдоардо Мортара получил штраф в 5 позиций как виновник столкновения.
 Жером Д’Амброзио допущен к старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Сэм Берд получил штраф в 10 секунд за столкновение с Хосе Марией Лопесом.
 Жером Д’Амброзио получил штраф в 5 секунд за то, что вытеснил Гэри Паффета с трассы.

Положение в чемпионате после первой гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка 
Пилот команды BMW Александр Симс взял поул, а стартовав со второй позиции, Робин Фряйнс, пилот команды Virgin, стал победителем гонки.

Перед гонкой 
После первой гонки только 4 пилота сохранили шансы на титул: Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси, Митч Эванс и Себастьен Буэми. Несмотря на то, что Жан-Эрик Вернь не набрал ни одного очка в прошлой гонке, он все равно остался лидером личного зачета, имея солидное преимущество над своими соперниками: Лукас ди Грасси проигрывал 22 очка, Эванс — 25 очков, Буэми — 26 очков. Соответственно, для победы в чемпионате им требовалось выиграть следующую гонку и заработать дополнительные очки либо за поул, либо за быстрый круг (суммарно 29 очков), при условии, что Вернь снова не набирает ни одного очка.

Также было объявлено, что Жан-Эрик Вернь не будет наказан за столкновение с Фелипе Массой на последнем круге прошлой гонки, так как судьи не нашли доказательств его вины.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +31..32 °C. Трасса +41 °C

Суперпоул

Примечания 
 Том Дильманн получил штраф в три позиции на старте за помеху Гэри Паффету в квалификации.
 Алекс Линн получил штраф в 20 позиций на старте за замену мотора, заменен на проезд по пит-лейну в течение гонки.
 Фелипе Масса допущен к старту.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг.
 Оба пилота команды Panasonic Jaguar Racing получили штрафы в 22 секунды за слишком высокую температуру батарей.
 Митч Эванс получил штраф в 37 секунд за столкновение с Лукасом ди Грасси.
 Андре Лоттерер получил штраф в 22 секунды за столкновение с Хосе Марией Лопесом.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в США в 2019 году
ЕПри Нью-Йорка